Асою:

 Асою — посёлок в Мексике, штат Герреро.
 Асою — муниципалитет в Мексике, штат Герреро.